Levinson peut faire référence à :

Patronyme 
 Arthur Levinson (1950-), chercheur scientifique américain et président d'Apple ;
 André Levinson (1887-1933), journaliste français ;
 Barry Levinson (1942- ), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Brian Levinson (1982- ), acteur américain ;
 Charles Levinson, syndicaliste international ;
 Luisa Mercedes Levinson (1904-1988), journaliste et écrivain argentin ;
 Nathan Levinson (1888-1952), ingénieur du son américain ;
 Norman Levinson (1912-1975), mathématicien américain ;
 Paz Levinson (1978- ), sommelière argentine.
 Inégalité de Levinson
 Richard Levinson (1934-1987), scénariste et producteur américain.
 Robert Levinson (1948-2007?), ancien agent américain de la DEA et du FBI.
 Samuel Levinson un acteur, scénariste et réalisateur américain.

Personnage de fiction 
 Jonathan Levinson, personnage récurrent de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif